Ря́бченко — фамилия украинского и белорусского происхождения. Известные носители:
 Рябченко, Александр Владимирович (род. 1953) — украинский политик.
 Рябченко, Валерий Харитонович — народный артист России (1999).
 Рябченко, Василий Сергеевич (род. 1954) — украинский художник, один из ключевых художников современного украинского искусства.
 Рябченко, Дмитрий Александрович (род. 1985) — белорусский гребец-каноист.
 Рябченко, Николай Андреевич (род. 1941) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Рябченко, Сергей Васильевич (1923 – 1992) — советский и украинский художник, один из ведущих графиков Украины.
 Рябченко, Сергей Михайлович (род. 1940) — советский и украинский физик.
 Рябченко, Степан Васильевич (род. 1987) — украинский медиа художник, работающий в области цифрового искусства, концептуальной архитектуры, скульптуры и световых инсталляций.
 Рябченко, Тихон Лукьянович (род. 1903) — советский военачальник, полковник, летчик-испытатель 1-го класса.